«Доро́гой дли́нною» — русский романс, написанный Борисом Фоминым (музыка) и Константином Подревским (слова). Существует также вариант текста Павла Германа. Самые ранние записи этой песни были сделаны Александром Вертинским (1926) и Тамарой Церетели (1929).

Текст 
В оригинале романс имеет следующий текст:

Однако А. Вертинский сильно переделал текст, и сейчас в России чаще всего исполняется некий «гибрид» из оригинала и варианта Вертинского.

История 
Романс был написан в 1924 году и очень скоро получил необыкновенную любовь и стал весьма популярен среди русских эмигрантов. Причинами этого была душевность стихов и мелодии, а также, как казалось эмигрантам, явный антисоветский подтекст слов романса. Со второй половины 1920-х годов в Париже среди русских эмигрантов романс постоянно исполнялся в ресторане Насти Поляковой. Вероятно, там его и услышал Вертинский и включил его в свой репертуар.

На русском языке романс исполняли известные певцы в среде русской эмиграции: Пётр Лещенко, Юрий Морфесси, Стефан Данилевский, Людмила Лопато. В 1952 году Людмила Ильинична Лопато исполнила романс «Дорогой длинною» в кинофильме «Невиновные в Париже». «Дорогой длинною» позже исполняли серб Джордже Марьянович, поляк , ловарь Янош Шаркози. В конце 1960-х — начале 1970-х годов романс пережил второй пик популярности, его исполняли многие отечественные и зарубежные певцы: Нани Брегвадзе, Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Рашид Бейбутов, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Халина Куницкая, Веслава Дроецка (Польша), Маргарита Димитрова (Болгария), а также эстрадные оркестры. Кроме того, мелодия песни «Дорогой длинною» была использована в качестве фоновой музыки в пятом выпуске мультсериала «Ну, погоди!» в сцене, когда заяц уезжает в троллейбусе, а волк, которому дверьми зажало голову, бежит за этим троллейбусом.

Версия Александра Вертинского 
Русский певец Александр Вертинский записывал песню несколько раз в 1920-е и 1930-е годы. Есть версия в сопровождении оркестра Ионеля Багеака, вышедшая на Columbia Records. Также есть версия, записанная с оркестром варшавской фирмы звукозаписи Syrena-Electro в 1932 году.

«Those Were the Days» 

Американский архитектор, писатель и музыкант Юджин (Джин) Раскин, родители которого были выходцами из России, написал новые английские слова на несколько изменённую мелодию песни «Дорогой длинною» и записал её в 1962 году под названием «Those Were the Days». В том же году песня была выпущена американским фолк-трио The Limeliters в альбоме Folk Matinee. В 1964 году выступление Раскина в лондонском клубе «Blue Angel» услышал Пол Маккартни, который четыре года спустя выбрал «Those Were the Days» для дебютного сингла 18-летней валлийской певицы Мэри Хопкин. Сингл с песней был выпущен на лейбле «The Beatles» «Apple Records» 30 августа 1968 года и занял 1-е место в британском хит-параде, оставаясь на вершине 6 недель. В США песня достигла 2-го места. Хопкин записала также версии этой песни на испанском, итальянском, немецком и французском языках. Песню исполняли Сэнди Шоу, Энгельберт Хампердинк, Далида (под названием «Le temps des fleurs») и другие. Несмотря на то, что Раскин лишь написал текст, а не мелодию, на всех пластинках с версиями «Those Were the Days» он указывается в качестве единственного автора. Под названием «Llanrumney Chorus» в акапельном варианте песня вышла также в альбоме We Can Do Anything английской Oi!-группы The Oppressed.

Популярность англоязычной версии привела к тому, что песню начали переводить на различные европейские и азиатские языки. На текущий момент существуют версии на португальском, испанском, турецком, нидерландском, литовском, эстонском, финском, шведском, чешском, словацком, польском, белорусском, хорватском, румынском, венгерском, японском, китайском, немецком, иврите и вьетнамском языках.

Примечания

Ссылки 
 Ноты
 Александр Знатнов «Погодой лунною. Драматическая история песни „Дорогой длинною“ и трагическая судьба автора её бессмертных слов» в журнале «Наш современник» (2013, № 11).
 Текущая дискография песни «Дорогой длинною» на сайте Russian-Records.com.

Песни Александра Вертинского
Русские романсы
Синглы 1968 года
Павел Герман
Песни Клавдии Шульженко
Песни Аркадия Северного